Horton může být:

Lidská sídla a hmotné artefakty

Kanada 
 Horton (Ontario)
 Horton (Nové Skotsko), nyní se jmenuje Wolfville

Spojené království 
 Horton (Berkshire)
 Horton (Buckinghamshire)
 Horton (Dorset)
 Horton (Gloucestershire)
 Horton (Lancashire)
 Horton (Northamptonshire)
 Horton Blyth Valley v Northumberlandu
 Horton (Northumberland)
 Horton (Shropshire)
 Horton (Somerset)
 Horton (Staffordshire)
 Horton (Surrey)
 Horton (Swansea)
 Horton, Bishops Cannings, Wiltshire
 Horton-cum-Studley, Oxfordshire
 Horton in Ribblesdale, Severní Yorkshire

Spojené státy americké 
 Horton (Alabama)
 Horton (Kalifornie)
 Horton (Kansas)
 Horton (Missouri)
 Horton (Západní Virginie)
 Horton Township (3 různá města)
 Hortonia (Wisconsin)
 Hortonville (Wisconsin)
 Horton Mill Covered Bridge, most v Alabamě

Příjmení osob 
 viz Horton (příjmení)

Fiktivní objekty 
 Horton the Elephant, fiktivní postava slona z dětské knihy Horton Hatches the Egg (1940) a Horton Hears A Who (1954) Dr. Seusse
 Horton (film) – animovaný film a animovaná sloní postavička z roku 2008
 James Horton, postava ze seriálu Highlander
 Sarah Horton, postava z televizní show Days of Our Lives

Jiné významy 
 Hortonův syndrom

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení